Gullion ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Asbury Gullion (1913–1998), Botschafter der Vereinigten Staaten
 Tom Gullion (* 1965), US-amerikanischer Saxophonist

Siehe auch:
 Slieve Gullion (englisch) oder Sliabh gCuillinn (irisch), 573 m, erloschener Vulkan im Süden der Grafschaft County Armagh